

Plaatsen
Perry (Arkansas)
Perry (Cambridgeshire)
Perry (Florida)
Perry (Georgia)
Perry (Illinois)
Perry (Iowa)
Perry (Kansas)
Perry (Louisiana)
Perry (Maine)
Perry (Michigan)
Perry (Missouri)
Perry (New York)
Perry (Ohio)
Perry (Oklahoma)
Perry (South Carolina)
Perry (Texas)
Perry (Utah)

Personen

Achternaam (chronologisch gerangschikt) 
Matthew Calbraith Perry (1794-1858), een Amerikaanse marine-bevelhebber
Emily Perry (1907-2008), een Britse actrice
Fred Perry (1909-1995), een Britse tennisser en tafeltennisser
Lee Perry (1936), een Jamaicaanse reggae-artiest
Joe Perry (gitarist) (1950), een Amerikaanse gitarist en componist van de rockband Aerosmith
Rick Perry (1950), een Amerikaans politicus
Brendan Perry (1959), een Britse zanger en musicus
Kenny Perry (1960), een Amerikaans golfprofessional
Linda Perry (1965), een Amerikaans rockmuzikante, songwriter en producer
Luke Perry (1966–2019), een Amerikaans acteur
Matthew Perry (acteur) (1969), een Canadees-Amerikaans acteur
Joe Perry (snookerspeler) (1974), een Britse snookerspeler
Nanceen Perry (1977), een Amerikaanse atlete
Michelle Perry (1979), een Amerikaanse atlete
Katy Perry (1984), een Amerikaanse popzangeres

Voornaam
Perry (artiest), een Koreaanse artiest van platenlabel YG Entertainment
Perry Como (1912-2001), een Amerikaanse zanger
Perry Farrell (1959), een Amerikaanse zanger
Perry McCarthy (1961), een Brits autocoureur

Fictieve personages
Perry het vogelbekdier, een personage uit de animatieserie Phineas en Ferb
Perry Mason (personage), de hoofdpersoon uit de gelijknamige Amerikaanse televisieseries uit 1957 en 2020
Perry White, een personage uit de Supermanstripboeken

Zie ook
 Perenwijn, een alcoholische drank gemaakt van vergist perensap
Perry Sport, een Britse keten van sportwinkels
Perry's Chemical Engineers' Handbook, een handboek over chemische technologie